Hennique est un patronyme, notamment porté par :
 Agathon Hennique, militaire français
 Arthur Hennique, militaire français, fils d'Agathon Hennique
 Fabrice Hennique, gymnaste artistique français
 Léon Hennique, écrivain français, fils d'Agathon Hennique
 Nicolette Hennique, poétesse française, fille de Léon Hennique

Voir aussi 
 Mélanie Henique, nageuse française